Bigorre, frazione del comune di Saint-Front nell'Alta Loira;
 Bigorre (regione), micro-regione del sud-ovest della Francia (Guascogna)
 Bigorre, vino del territorio della Bigorre.